Schande steht für:
 Schande, aburteilende Bloßstellung

Schande ist der Titel folgender Werke:
 Schande (1968) (Skammen), Film von Ingmar Bergman
 Schande (1999), deutscher Fernsehfilm von Claudia Prietzel
 Schande (Roman) (Disgrace), Roman von J. M. Coetzee (2000)
 Schande (2008), deutscher Titel der Romanverfilmung Disgrace von Steve Jacobs
 Spuren des Bösen: Schande, Folge 4 der Krimireihe Spuren des Bösen

Siehe auch:
 Schändung